Сусі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний захід від Діжона, 55 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 626 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1584,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Сусі
 Сусі на сайті французького Національного інституту географії
 Сусі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сусі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сусі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сусі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна